Hannu Alakunnas (ur. 8 sierpnia 1981) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Ounasvaaran Hiihtoseura. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (1998). 

W marcu 1997 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 32. miejsce w Ruce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 6 kwietnia 1997, za zajęcie 29. lokaty w Rovaniemi. W styczniu 1998 wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie zajął 16. miejsce, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. 7 marca 1999 zajął 5. lokatę w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Ishpeming. 29 listopada 2002 po raz pierwszy i zarazem jedyny wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce w Ruce. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował 29 lutego 2004, podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Kuopio.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. Alakunnasa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981